
Termin -{DAP}- ima više značenja.
 Amilin, peptidni hormon
 Diaminopimelinska kiselina, aminokiselinski derivat
 Diamonijum fosfat, veštačko đubrivo